Туэнтинайн-Палмс:

 Туэнтинайн-Палмс — город в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния, США.
 «Туэнтинайн-Палмс» — военная база морской пехоты США, расположенная у одноимённого города в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния, США.